Тобысь:

 Тобысь — река в России, приток Ухты.
 Тобысь — река в России, приток Иоссери. 
 Тобысь — посёлок в городском округе Ухта Республики Коми.